Adalberto Guglielmo Giorgio Ludovico (1828-1875) – figlio del re Ludovico I di Baviera e della moglie Teresa di Sassonia-Hildburghausen
 Adalberto Alfonso Maria Ascensione Antonio Uberto Giuseppe omnes sancti (1886-1970) – nipote del precedente, e figlio di Ludovico Ferdinando di Baviera e dell'infanta Maria de la Paz di Borbone-Spagna